Pt acrònim de Platí
 Domini .pt
 Codi per al portuguès
 Partido da Terra (Galícia)
 Partido dos Trabalhadores (Brasil)
 Partit del Treball (Mèxic)